Jüdischer Friedhof Homberg steht für:

 Jüdischer Friedhof Homberg (Efze)
 Jüdischer Friedhof (Homberg/Ohm)

Siehe auch:

 Jüdischer Friedhof (Homburg)